

События 
 Консулы Луций Рагоний Квинтиан и Марк Магрий Басс.
 Диоклетиан одерживает несколько побед вдоль Дуная.
 Мир Муюн Хоя с Китаем. Он признан главой всех сяньби. Союз с державой Дуань, скреплённый браком. Ссора с Юйвэнь.

Родились 
 Флавия Максима Фауста — римская императрица.
 Евфимия Всехвальная — христианская святая

Скончались 
 Александр Римский — христианский мученик, пострадавший в начале IV века.

См. также